La Vaasie est une région imaginaire du décor de campagne Les Royaumes oubliés pour le jeu de rôle Donjons et Dragons. C’est un territoire sauvage de landes et de toundras gelées située dans les terres froides du nord de Féérune.

Artémis Entreri en dresse le tableau dans le roman La Promesse du roi-sorcier : « La Vaasie est une toundra déserte est gelée la majeure partie de l’année, et un marécage boueux le reste du temps. »

La Vaasie est une terre relativement désertique, sur laquelle ne se trouvent que quelques rares fermes et des monstres errants. En 1370 CV, comme la majorité de ces terres n’est pas revendiquée, de nombreux prospecteurs viennent en Vaasie à la recherche des trésors naturels qui y sont nombreux. La Vaasie est riche en pierres et métaux précieux, en particulier l’héliotrope.

Histoire 
Depuis toujours gangrénée par les conflits, la Vaasie a connu un bref répit sous le règne du souverain de Damarie Gareth Tueurdedragons. Il a dirigé le pays après la guerre qui a opposé les deux nations.

Peu de temps après la chute d’une météorite dans la toundra, une effrayante secte de guerriers arcaniques, les Chevaliers Sorciers, au service d’une entité mystérieuse, a commencé à enrôler la petite population de d’humains et de nains et s’est arrogé le pouvoir sur la région.

Géographie 
La Vaasie est une terre désolée de marécages, de toundras et de montagnes battues par les vents à l’extrémité nord de la Terre Héliotrope. Elle est entourée par le Grand Glacier au nord, la Damarie à l’est, la Terre Torturée et la Chevauchée à l’ouest, et le Thar au sud.

Le Grand Glacier Regh 
Situé au nord de la Vaasie, le Grand Glacier connaît une période de recul, et la Vaasie et la Damarie qui étaient autrefois prises dans les glaces en ont été libérées.

Le Défilé Héliotrope 
Le Défilé Héliotrope permet le commerce à travers les Montagnes des Galènes avec Damarie dans l’Est.

Château-Péril 
Château-Péril qui se situe sur la rive du Lac des Larmes est l'ancienne demeure de la liche Zhengyi, le Roi-Sorcier.

Darmshall 
Darmshall est une ville de cinq-mille habitants environ. Elle comporte une importante population d’humains libres, et les non-humains y sont moins nombreux que dans les autres communautés de Vaasie. Les champs et les fermes de la ville accueillent la Fosse de Fer, une fortification qui garde l’extrémité vaasienne du défilé Héliotrope.

Palischuk 
Palischuk est une cité située à l’ouest de Château-Péril et qui compte environ dix-mille habitants. C’était autrefois une ville en ruines mais elle fut reconstruite après la guerre contre la Damarie. La ville était un endroit paisible avant l’arrivée des Chevaliers Sorciers. Elle abrite désormais la forteresse du chevalier défenseur Mansard Kanaoth qui prétend être un descendant direct du Magicien Rouge Zhengyi et qui un membre influent du Conseil du Fer Météorique. Il souhaite devenir roi de Vaasie et paré secrètement du titre vacant de roi-sorcier.

Télos 
Télos est une cité-fortifiée d’environ quinze-mille habitants, où siège le Conseil du Fer Météorique, dans le grand château au centre de la ville. L’essentiel de la population de Télos est composée de réfugiés d’autres communautés vaasiennes détruites par les Chevaliers Sorciers au moment de leur prise de pouvoir. En plus des humains et des nains, la forteresse héberge des orques, des géants, des gobelins et des kobolds. Beaucoup sont esclaves, certains sont esclaves-soldats, et une petite élite est constituée de véritables Chevaliers Sorciers.

Références 
 (en) Ed Greenwood, Sean K. Reynolds, Skip Williams, Rob Heinsoo (June 2001). Forgotten Realms Campaign Setting 3rd edition, . Wizards of the Coast. .
 (en) 2.0 2.1 Ed Greenwood, Sean K. Reynolds, Skip Williams, Rob Heinsoo (June 2001). Forgotten Realms Campaign Setting 3rd edition, . Wizards of the Coast. .
 (en) R.A. Salvatore (December 1989). The Bloodstone Lands, . TSR, Inc. .
 Bruce R. Cordell, Ed Greenwood, Chris Sims () Encyclopédie des Royaumes Oubliés 
 R.A. Salvatore (2005). La Promesse du Roi-Sorcier 

Région des Royaumes oubliés